Свинарник:

 Свинарник — господарське приміщення для утримання свиней.
 «Свинарник» — фільм 1969 року.

Примітки